Чланак Бошко Обрадовић може се односити на следеће особе:
 Бошко Обрадовић (1938 — 1997) — југословенски песник и оснивач групе Атомско склониште
 Бошко Обрадовић — српски политичар, књижевник и народни посланик